Adler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gregory H. Adler
 Mónica Teresa Adler